Sieczka – wieś w woj. łódzkim
 Sieczka – pasza dla zwierząt
 Ewelina Sieczka – sportowiec